Фоссе́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Фоссе — в департаменте Арденны.
 Фоссе — в департаменте Луар и Шер.

Персоналии 
 Фоссе, Брижит (род. 1946) — французская актриса театра и кино.
 Фоссе, Шарль — французский учёный-ассириолог XIX—XX вв.
 Фо́ссе, Юн — норвежский прозаик, поэт, драматург